Le tournoi de tennis de San Diego est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1986 se dispute du  au .

Melissa Gurney remporte le simple dames. En finale, elle bat Stephanie Rehe, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Beth Herr et Alycia Moulton.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de San Diego
 Saison 1986 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1986
San Diego
Tennis aux États-Unis en 1986
Tennis en juillet 1986
Tennis en août 1986
1986 en Californie